Bieg na 1500 metrów mężczyzn rozgrywany w ramach łyżwiarstwa szybkiego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 odbył się 13 lutego w hali Gangneung Oval w Gangneung.

Złoty medal wywalczył Holender Kjeld Nuis, srebro zdobył jego rodak Patrick Roest, a brąz reprezentant gospodarzy Kim Min-seok.
W zawodach wzięło udział 3 Polaków. Obrońca tytułu, Zbigniew Bródka, był 12, Jan Szymański 16, a Konrad Niedźwiedzki 20.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy obowiązujące przed rozpoczęciem igrzysk.

Wyniki

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Informacje o biegu na oficjalnej stronie igrzysk olimpijskich w Pjongczangu

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018